New England Company steht für:

 New England Company, früherer Name der Massachusetts Bay Colony, englische Kolonie in Neuengland
 New England Company, Kurzbezeichnung der Corporation for the Promoting and Propagating the Gospel of Jesus Christ in New England, englische Missionsgesellschaft